Munnopsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Michael Sars 1861. Munnopsis ingår i familjen Munnopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Munnopsis